Дзунункан има више значења:

 Дзунункан (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзунункан (Мотул), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Дзунункан, Сан Хуан Баутиста Дзунункан (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику